Oxymoron může být:
 oxymóron – spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje
 Oxymoron (album) – album amerického rappera Schoolboy Q
 Oxymoron (hudební skupina) – německá punková kapela